

Codici 
 KMZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kaoma (Zambia)
 kmz – codice ISO 639-3 della lingua turca khorasani

Aziende 
 KMZ – sigla ufficiale della Dnepr, casa motociclistica ucraina
 KMZ – Krasnogorskiy Mekhanicheskiy Zavod, produttrice sovietica (oggi russa, rinominata Krasnogorskiy Zavod) di ottiche e fotocamere.

Informatica 
 .KMZ – estensione file di Keyhole Markup Language